Anton Pfeffer (Lilienfeld, 17 de agosto de 1965) é um ex-futebolista profissional austríaco, defensor, sempre atuou no Austria Wien.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Áustria
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998